Кепта́рь () — украинский национальный предмет мужской, а также женской верхней одежды.

Кептарь представляет собой своеобразный жилет сшитый из меха и был наиболее распространён среди этнических групп украинцев, проживающих в Карпатах — гуцулов и Прикарпатье — покутян (у последних он называется «киптар»).

Кептарь имеет значительную вариативность относительно длины и приёмов оформления (в зависимости от места, где он был изготовлен).

См. также 
 Безрукавка

Литература 

 
 Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник // Київ.: Либідь, 1994. — 256 с.

Украинский национальный костюм
Гуцульский костюм
Верхняя одежда
Жилеты